Аренда:
 Аренда — форма имущественного договора.
 Аренда в спорте — вид трансферной сделки.
 Аренда — село в Оловяннинском районе Забайкальского края России.